

Geografia

Austria 
 Weikersdorf – dzielnica Baden
 Weikersdorf am Steinfelde – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Vikýřovice

Niemcy 
 Weikersdorf – dzielnica Feuchtwangen

Inne 
 Weikersdorf – pałac